Kracheninnikov, deux stratovolcans située dans la partie orientale de la péninsule du Kamtchatka
 Stepan Kracheninnikov, un explorateur et géographe russe
 baie de Kracheninnikov, une baie située sur la rive orientale de la péninsule du Kamtchatka
 (14069) Krasheninnikov, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes